Příjmení Aasen nosí více významných osobností:

 Edolf Aasen (1877–1969) – norský tiskař
 Ivar Aasen (1813–1896) – norský jazykovědec-samouk a básník
 Mats Zuccarello Aasen (* 1987) – norský hokejový útočník